Оксі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 65 км на південний захід від Діжона, 80 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 400 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1024,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оксі на сайті французького Національного інституту географії
 Оксі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оксі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара